Slovo slamník má více významů:

Slamník (matrace) – matrace na spaní vycpaná slámou
Slamník (klobouk) – klobouk ze slámy
Slamník (Králický Sněžník) – 1232 m vysoká hora ve východním hřbetu pohoří Králický Sněžník
Slamník (slavnost) – též Štrozok, někdejší krejčovská slavnost v Bubenči

Externí odkazy